Изобель Моллой (; род. 6 октября 2000 года) — британская юная актриса, наиболее известна своей ролью Аманды, а позже ролью Матильды Уормвуд в мюзикле «Матильда», проходившем в театре «Уэст-Энд». В 2014 году дебютировала в кино, снявшись в роли молодой Малефисенты фэнтези-фильме Disney 2014 года «Малефисента».

Карьера 
Начала свою карьеру танцовщицы в возрасте 3 лет.

В возрасте 8 лет начала актёрскую карьеру, поступив в школу Tomorrow’s Talent  в Денбери (неподалёку от Челсфорда), графстве Эссекс. В 11 лет она сыграла роль Аманды Трипп в мюзикле «Матильда», в . Представление проходило в ноябре 2011 года.

После того как две предыдущие актрисы, исполнявшие главную роль ушли, Моллой взяла роль Матильды на себя начиная с выступления 15 апреля 2012 года в . По поводу этого она сказала следующее: «Я прошла два кастинга, прежде чем мне предложили эту роль, и если честно, я была в шоке от этого. Но я не нервничала и чувствовала уверенность».

В 2014 году Моллой дебютировала в кино, снявшись в роли молодой Малефисенты фэнтези-фильме Disney 2014 года «Малефисента», являющегося переосмыслением полнометражного мультфильма «Спящая красавица». Она получила эту роль, после того как кастинг-директор заметил её исполнение роли Матильды в одноимённом мюзикле.

Фильмография

Фильм

Театр

Телевидение

Примечания

Ссылки

Дети-актёры Великобритании